Miroslava es un nombre propio femenino de origen eslavo. Su significado es "paz y gloria" y puede hacer referencia a las siguientes ascepciones:

Personas

Mexicanas 
 Miroslava Breach, periodista mexicana.
 Miroslava Carrillo Martínez, diputada mexicana.
 Miroslava Montemayor, modelo mexicana. 
 Miroslava Salcido, artista mexicana.
 Miroslava Stern, actriz mexicana de origen checoeslovaco, perteneciente a la Época de Oro del cine mexicano.

Checas 
 Miroslava Černá, deportista checa.
 Miroslava Jánošíková, deportista eslovaca.
 Miroslava Knapková, remera checa.
 Miroslava Němcová, diputada checa.
 Miroslava Vavrinec, tenista eslovaca, esposa de Roger Federer.

Otras 
 Miroslava de Bulgaria, una de las hijas de Samuel de Bulgaria.
 Miroslava Morales, actriz panameña.

Otros 
 Miroslava (película), dirigida por Alejandro Pelayo.
 Miroslava (Iași), comuna y pueblo de Rumania.

Véase también 
 Miroslav, variante masculina.
 Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty